La stazione di Poverio () è una fermata ferroviaria posta sulla linea Trieste-Vienna; serve il centro abitato di Poverio, frazione di Sesana.

Storia 

Dopo la prima guerra mondiale, con l'annessione della zona al Regno d'Italia, la fermata passò alle Ferrovie dello Stato italiane, assumendo il nome di Poverio.

Dopo la seconda guerra mondiale la fermata passò alla rete jugoslava (JŽ), venendo ribattezzata Povir, analogamente al centro abitato. Dal 1991 appartiene alla rete slovena (Slovenske železnice).

Note

Altri progetti 

Sesana
Poverio